Таболово — название населённых пунктов в России:

 Таболово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Таболово — деревня в Ленинском городском округе Московской области.